

Patronymes  
 Anne-Marie Delcambre (1943-2016), spécialiste française de l'islam.
 Étienne Delcambre (1897-1961), archiviste et auteur français de livres sur la sorcellerie.
 Frédéric Delcambre, directeur sportif de l'équipe cycliste Roubaix Lille Métropole.
Thomas Delcambre (1762-1828), bassoniste et compositeur français.
 Victor Joseph Delcambre (1770-1858), général d’Empire français.

Toponymes  
 Delcambre, un bourg de Louisiane.

Divers